New City (Chicago)
 New City (New York)